Les huit Béatitudes ont été prononcées  par Jésus de Nazareth dans le sermon sur la montagne.

Béatitudes  peut également faire référence à :

Musique 
 Les Béatitudes, un oratorio de César Franck composé entre 1869 et 1879
 The Beatitudes, une œuvre pour chœur mixte et orgue écrite par Arvo Pärt en 1990
 The Beatitudes, une œuvre de musique de chambre par Vladimir Martynov en 1998

Littérature 
 Les Béatitudes, un essai de Émile Legault en 1957

Lieux et monuments 
 le Mont des Béatitudes, une colline dans le Nord d'Israël
 l'église des Béatitudes, une église catholique près de la Mer de Galilée
 l'église de toutes les béatitudes en Finlande

Religion 
 la Communauté des Béatitudes, une communauté catholique

Voir aussi